Les Trésors de notre enfance, vol. 1 est un album d'Henri Dès sorti en 1985.

Liste des chansons 
 Zim boum laïtoulala
 Petit homme avocat
 Mon père m'a donné un mari
 Le p'tit bois
 Petit Jean s'en vient du pré
 Arlequin marie sa fille
 Mon âne
 Pan pan qui c'est qu'est là ?
 La serpette
 Paindubidu
 Ah mon beau château
 Ah dis-moi bergère
 Sainte Maritaine
 Le Petit Chasseur
 Mon Petit Pierrot

Album musical sorti en 1985
Album d'Henri Dès